Football League Championship 2015/2016 to 12. sezon drugiej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Anglii. Z Premier League spadły zespoły Hull City, Burnley oraz Queens Park Rangers. W obecnym sezonie jest trzech beniaminków Bristol City, Milton Keynes Dons oraz Preston North End. Udział będą brały 24 drużyny. Zespoły z dwóch pierwszych miejsc (1., 2.) awansują bezpośrednio do Premier League zaś kolejne cztery (3., 4., 5., 6.) będą walczyć o awans w barażach, ostatnie trzy zespoły (22., 23., 24.) spadną do League One.

Drużyny

Informacje o klubach

Tabela ligowa

Baraże o awans

Półfinały 

Rewanż

Sheffield Wednesday wygrało 3–1 w dwumeczu.

Hull City wygrało 3–2 w dwumeczu.

Finał 

Hull City awansowało do Premier League.

Wyniki meczów 

Mecz Blackpool/Huddersfield został odwołany i przyznano wynik 0-0.

Statystyki sezonu

Najlepsi strzelcy

Hat tricki

Zobacz też 
 System ligowy piłki nożnej w Anglii
 Premier League
 The Football League

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona ligi (ang.)

2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii